Яна Новотна і Аранча Санчес Вікаріо були чинними чемпіонками, але не змогли захистити свій титул, оскільки у фіналі їх перемогли Ліндсі Девенпорт і Мері Джо Фернандес з рахунком 6–3, 6–2.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

  Яна Новотна /  Аранча Санчес Вікаріо (фінал)
  Джиджі Фернандес /  Наташа Звєрєва (півфінал)
  Ліндсі Девенпорт /  Мері Джо Фернандес (чемпіонки)
  Мередіт Макґрат /  Лариса Нейланд (півфінал)

Сітка

Посилання 
 1996 Chase Championships Doubles Draw 

C
Тур WTA 1996